Газиабад:

 Газиабад — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Газиабад — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Газиабад — один из районов провинции Кунар в Афганистане.